Gamba vermella o Aristaeomorpha foliacea, espècie de crustaci decàpode marí de la família Aristeidae
 Gamba vermella o Aristeus antennatus, espècie de decàpode marí consumida com aliment
 Gamba vermella o gamba de Palamós, marca de garantia 

 Gamba roja comuna o gamba roja vulgar, au limícola 
 Gamba roja pintada , ocell de la família dels escolopàcids que en estiu habita la tundra pantanosa d'Euràsia